Il termine sorbo è usato per definire:

 un esponente del gruppo etnico dei Sorbi
 la lingua sorba o lusaziana
 il genere Sorbus, che comprende alberi e arbusti della famiglia delle Rosacee

Geografia 
Francia
 Sorbo Ocagnano – comune della Corsica

Italia
 Sorbo San Basile – comune della Calabria;
 Sorbo Serpico – comune della Campania;
 Sorbo – frazione di Acri (CS)
 Sorbo – frazione di Gubbio (PG)
 Sorbo – frazione di Montecorvino Pugliano (SA)
 Sorbo – frazione di Montella (AV)
 Sorbo  – frazione di Tagliacozzo (AQ)
 Sorbo – frazione di Ussita (MC)
 Valle del Sorbo – zona del Lazio

Altro
 Necropoli del Sorbo – necropoli di Cerveteri